Баба-Яга:

 Баба-Яга — персонаж славянской мифологии и фольклора.
 «Баба-Яга» — русская народная сказка.
 «Баба-Яга» — симфоническая картинка А. К. Лядова.
 Baba Yaga — интернациональная фолк-группа, исполняющая поп-фолк на русской основе.
 «Баба Яга» — французско-итальянский эротический фильм ужасов 1973 года, снятый режиссёром Коррадо Фарина.

См. также 
 Баба Яга против!